Вере́бье — топоним в Новгородской области России.

 Веребье, она же Вере́бья (в нижнем течении Вере́бушка) — река, правый приток Волмы. 
 Вере́бье — деревня, административный центр Веребьинского сельского поселения Маловишерского района. 
 Веребье — бывшая железнодорожная станция Николаевской железной дороги, закрытая в связи с ликвидацией Веребьинского обхода и введением скоростного движения.